Osoby o tym nazwisku:
 Baudilio Jáuregui – urugwajski piłkarz
 Ignacio Jáuregui – meksykański piłkarz i trener
 José Agustín Valbuena Jáuregui – rzymskokatolicki duchowny
 Sergio Jáuregui – boliwijski piłkarz
 Ramón Jáuregui – hiszpański polityk, eurodeputowany